Heißer Atem ist der Titel von
 Heißer Atem (1955), US-amerikanischer Western
 Heißer Atem (1989), US-amerikanisches Filmdrama